

Letteratura
Veglie alla fattoria presso Dikan'ka (, traslitterarato Večera na chutore bliz Dikan'ki ) – raccolta di racconti di Nikolaj Gogol'

Cinema
Veglie alla fattoria presso Dikan'ka – film sovietico del 1961 tratto dal racconto delle Veglie La notte prima di Natale
Veglie alla fattoria presso Dikan'ka – film sovietico del 1983
Veglie alla fattoria presso Dikan'ka – film musicale ucraino del 2001